Константи́н Ио́сифович Пржевло́цкий (; 1857 — 1930) — член Государственного совета Российской империи, помещик и предприниматель. 

Родился в селе Воля-Галезовска, около города Быхавы, в польской дворянской католической семье, имеющей дворянский герб Пржестржал. Получив домашнее образование, экстерном сдал экзамены в Рижской немецкой школе. В 1880 году Пржевлоцкий окончил механическое отделение Рижского политехникума и получил специальность инженера-механика. Во время учёбы входил в студенческое объединение «Arkonia». Константин Иосифович на государственной службе не был, по этой причине не имел чина. После обучения Пржевлоцкий занялся сельским хозяйством в своём имении в Люблинской губернии. Он был крупным землевладельцем Волынской и Люблинской губерний, в 1906 году имел 6800 десятин земли. Кроме того был владельцем лесопильного и винокуренного заводов. Был женат, имел пятерых детей. Жена — Элеонора Плятер-Зиберг (), из дворянского польского рода. Дети: Хенрика (1884-1946), Констанция (1886-1977), Мария (1888-1947), Тереза (1892-1967), Юзефа (1895-1962)

С 1888 года он служил в Люблинской губернской дирекции «Земского кредитного общества Царства Польского», был избран в состав правления Общества; а затем стал советником дирекции, в 1904-1906 годах — председатель дирекции Общества. В ноябре 1905 года он вошёл в состав польской делегации к премьеру графу С. Ю. Витте, которая ходатайствовала о проведении реформ в Царстве Польском. 4 мая 1906 года был избран членом Государственного совета Российской империи от землевладельцев Царства Польского. 5 мая 1906 года был уволен из Земского кредитного общества. Входил в Польское коло. Он был одним из организаторов созванного в Варшаве 27 — 29 ноября 1906 года Аграрного съезда. Был членом аграрной комиссии Центра группы и особой комиссии общего собрания по законопроекту «Об упразднении попечительств о народной трезвости» в 1907 году. В июне 1909 года Пржевлоцкий выбыл из Государственного совета в связи с окончанием срока полномочий. Пржевлоцкий активно работал в губернском комитете Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. С 1900 года он входил в руководство Люблинского сельскохозяйственного общества. В 1902-1903 годах Константин Иосифович был членом Люблинского губернского комитета Чрезвычайного совета по делам, связанным с реализацией сельскохозяйственной продукции, Чрезвычайный совет был создан в связи с экономическим кризисом в Российской империи. Был членом Люблинского благотворительного общества; Константин Иосифович играл на фортепиано и не раз выступал с благотворительными концертами. После провозглашения независимости Польши в 1919 году Константин Иосифович был председателем Люблинского благотворительного общества в 1920-х годах.

Умер в санатории «Gräfenberg» (Лазне Есеник), расположенном около города Есеник в Чехословакии. Похоронен на кладбище в Быхаве.

Ссылки 
  Деятели России : 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — Санкт-Петербург, 1906. — 340 с. разд. паг. : ил.; С. 32
 Пржевлоцкий Константин Иосифович 
 Konstanty Przewłocki, Biuletyn Arkoński nr 3, 1930 r., przedruk w: Biuletyn Arkoński nr. 40 
 Konstanty Przewłocki h. Przestrzał (M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego) 

Выпускники Рижского политехнического училища
Члены Государственного совета Российской империи